Dat is de liefde (1968), een Nederlandstalige cover van Patricia Paay van Ein Hoch der Liebe
 Dat is de liefde (Marianne Weber) (2015), een muziekalbum van Marianne Weber